Адамов — російське прізвище, патронім, утворений від чоловічого імені Адам.

 Артюр Адамов (1908—1970) — французький прозаїк і драматург
 Адамов Григорій Борисович (1886—1945) — радянський письменник-фантаст.
 Адамов Борис Ісайович (1951) — доктор економічних наук.
 Адамов Денис Андрійович (1998) — російський футболіст.
 Адамов Роман Станіславович (1982) — російський футболіст.

Населені пункти:

 Адамов (Блансько) — муніципалітет у Чехії, у Південноморавському краї, окрузі Блансько
 Адамов (Чеські Будейовиці) — муніципалітет у Чехії, у Південночеському краї, окрузі Чеські Будейовиці
 Адамов (Кутна Гора) — муніципалітет у Чехії, у Центральночеському краї, окрузі Кутна Гора

Див. також 
 Адамів
 Адамув

Російські прізвища